77-й выпуск  Омлоп Хет Ниувсблад — шоссейной однодневной велогонки по дорогам Бельгии. Гонка прошла 26 февраля 2022 года в рамках Мирового тура UCI 2022 (категория 1.UWT). Победу одержал бельгийский велогонщик Ваут Ван Арт.

Участники 
Автоматически приглашения на гонку приняли все 18 команд категории UCI WorldTeam и три лучшие команды категории UCI ProTeam прошлого сезона Alpecin-Fenix, Arkéa-Samsic и TotalEnergies. Также организаторы пригласили ещё 4 команды категории ProTeam. Таким образом всего в гонке приняло участие 25 команд.

Маршрут 

Фиктивный старт состоялся в Генте, а официальный в Меральбеке, как и в предыдущие годы. Финиш в Нинове, как и годом ранее, но на этот раз в центре. Маршрут проходил по Восточной Фландрии и был похож на прошлогодний. Вместо брусчатого подъёма Molenberg, присутствовал асфальтированный Marlboroughstraat.

Гонщикам предстояло преодолеть более 200 километров с тринадцатью сложными подъёмами, часть из которых с брусчатым покрытием и девятью плоскими брусчатыми участками.

Ход гонки 
Решающие действия в гонке начались за 31 километр до финиша на подъёме Berendries. В этот момент их пелотона атакуют четыре гонщика — Тиш Бенот и Вут Ван Аэрт (оба ), а также Том Пидкок и Хонатан Нарваэс (оба ). К этому квартету быстро присоединился чемпион Европы Сонни Колбрелли (). Эта группа из пяти человек догоняет отрыв состоящий из шестерых гонщиков, которые лидировали с 8-го километра, образуя таким образом новую группу из 11 человек. Перед подъёмом Muur van Geraardsbergen в одиночку атаковал Бенот, но был быстро настигнут вскоре после восхождения на его вершину, в результате чего образовалась группа из двадцати человек.

За несколько сотен метров до подножия Bosberg, в 13 километрах от финиша, в одиночку ускорился Ван Арт и по ходу подъёма постепенно увеличивал своё отрыв. Его попытался преследовать Виктор Кампенартс, но безуспешно.
На вершине подъёма преимущество ван Арта составляло десять секунд над группой преследователей и продолжало неуклонно расти. Финишную черту в Нинове Ваут ван Аэрт пересёк в одиночку. Через 22 секунды на финиш прибыла группа, которая разыграла оставшимися местами на подиуме, которые достались Сонни Колбрелли и Грегу Ван Авермаету.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 
 
 
 

2022 год в велоспорте